Адмиралте́йский прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Адмиралтейский проезд — проезд в Астрахани.
 Адмиралтейский проезд — проезд в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Адмиралтейский проезд — проезд в Керчи.

См. также 
 Адмиралтейский бульвар
 Адмиралтейский проспект
 Адмиралтейский канал
 Адмиралтейский мост
 Адмиралтейский остров (значения)
 Адмиралтейская набережная
 Адмиралтейская площадь
 Адмиралтейская улица